Fodbold i Danmark 2016-17 giver et hurtigt overblik over resultaterne i dansk fodbold i sæsonen 2016-17.

Herre

Superligaen

Grundspil

Mesterskabsslutspil

Nedrykningsslutsspil

1. division

2. division

Pulje 1

Pulje 2

Pulje 3

Oprykningsspil

Nedrykningsspil

U/19

Liga

Division

U/17

Liga

Division

Kvinder

Elitedivisionen

Mesterskabsslutspil

Kvalifikationsrunden

1. division

Referencer 

Fodbold i Danmark efter sæson
Fodboldsæson 2016-17